Агиль Алирза оглы Алиев (; 10 декабря 1926 года, Нахичевань, Нахичеванская АССР, Азербайджанская ССР, ЗСФСР, СССР — 7 марта 2006 года, Баку, Азербайджан) — советский и азербайджанский учёный-экономист, член-корреспондент НАН Азербайджана; младший брат президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Биография 

В 1951 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета. Работал вначале научным сотрудником в Институте истории Национальной академии наук Азербайджана, затем в Азербайджанском политехническом институте, а с 1953 года в Азербайджанском медицинском институте. В 1973 году он занял должность заведующего кафедрой экономики и основ права Медицинского института.

В 1970 году получил учёную степень кандидата экономических наук, в 1973 году учёное звание доцента, а в 1979 году — профессора. С 1983 года — доктор экономических наук.

Основное направление его научной деятельности занимала роль реформ в социально-экономическом развитии Азербайджана, а также изучение актуальных проблем повышения уровня жизни населения. Агиль Алиев автор около 130 опубликованных научных работ, 16 из которых были опубликованы за рубежом. Агиль Алиев являлся действительным членом Международной Эко-энергетической академии.

В июне 2001 года был избран член-корреспондентом Национальной академии наук Азербайджана.

Скончался 7 марта 2006 года в Баку. Похоронен на Аллее почётного захоронения.

Научные работы 

 Actual problems of Food Supply Program. — Monography, «Azerneshr», 1986 (in co-authorship with A. Kasimov).
 Problems of consumer consumption. — Monography, «Azerneshr», 1982.
 Economics of public health services. — «Tebib», 1999 (in co-authorship with R. Sultanova).
 Role of reforms in social-economical development of Azerbaijan. — Publishing house «Azebaijan International University», 1998 (in co-authorship with N. Qasimov).
 Actual problems of raising of living standards of the Azerbaijan populations. — Monography, «Seda», 2000 (in co-authorship with N. Qasimov).

Награды 

 Заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР (1981)
 Орден «Слава» (Азербайджан) (17.06.2000)

См. также 

 Гейдар Алиев
 Джалал Алиев

Примечания

Ссылки 
 Агиль Алирза оглу Алиев
 Скончался заслуженный деятель науки Азербайджана Агиль Алиев

Агиль Алирза оглы
Члены-корреспонденты НАН Азербайджана
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Выпускники Бакинского государственного университета